William Gilbert (1544–1603) – angielski fizyk i lekarz, odkrywca zjawiska magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał wskutek tarcia
 William Gilbert (1799–1877) – angielski szewc, producent pierwszych piłek do rugby
 William Gilbert (1804–1890) – brytyjski pisarz
 W.S. Gilbert, William Schwenck Gilbert (1836–1911) – dramaturg brytyjski, humorysta, autor librett do operetek, rysownik, syn poprzedniego